Diospyros morenoi är en tvåhjärtbladig växtart som beskrevs av A. Pool. Diospyros morenoi ingår i släktet Diospyros och familjen Ebenaceae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Ljungordningen
morenoi